Lucescu, apellido, puede referirse a las siguientes entradas:

  Mircea Lucescu, entrenador de fútbol rumano; o
  Răzvan Lucescu, exfutbolista rumano, hijo del anterior.